Адмиралтейство – има няколко значения:
 Място за построяване, въоръжаване и ремонтиране на военни кораби;
 Висш орган на управление на морските сили – в някои страни;
 Адмиралтейство на Великобритания – военноморското ведомство на Великобритания; също и комплекса от здания в Уайтхол, Лондон, където традиционно се е помещавало Британското Адмиралтейство.
 Адмиралтейство – руски архитектурен паметник. Има формата на буква „П“ и висока 61 м иглообразна кула. Строителството ѝ започва през 1704 г., но е преустановено от 1727 до 1738 г. от архитект И. К. Коробов. След 1738 г. строителните дейности са подновени. Адмиралтейството е завършено от архитект А. Д. Захаров през 1806 – 1823 г. в стил класицизъм. Украсено е със статуи и релеф от Ф. Ф. Шчедрин и И. И. Теребеньов;
 Адмиралтейство – залив край северозападните брегове на Австралия, ;
 Адмиралтейство – залив край бреговете на Канада, вдаващ се в северната част на остров Бафинова земя, ;
 Адмиралтейство – остров в архипелага Александър, Аляска, ;
 Адмиралтейски острови – острови в Тихия океан, част от архипелага Бисмарк, Папуа Нова Гвинея, ;
 Адмирали (планина) – планина в Антарктида;
 Адмиралтейство – полуостров на северозападното крайбрежие на Северния остров на Нова земя, .